Бадалян, Хачатур:
 Бадалян, Хачатур Аршакович — армянский стоматолог, хирург.
 Бадалян, Хачатур Липаритович (род. 1982) — российский оперный певец (тенор).